045  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Vienna (dal 1879)
 045  – prefisso telefonico del distretto di Verona